David Boyle kan syfta på bland andra:

* David Boyle, 1:e earl av Glasgow (1666–1733), skotsk ädling
 David Boyle, 7:e earl av Glasgow (1833–1915), generalguvernör på Nya Zeeland
 David Boyle, 9:e earl av Glasgow (1910–1984), brittisk peer
 David Boyle, lord Boyle (1772–1853), skotsk domare